Kim Clijsters e Eva Dyrberg erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Dája Bedáňová e Iroda Tulyaganova hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Galina Fokina e Lina Krasnoruckaja.

Teste di serie

 Dája Bedáňová /  Iroda Tulyaganova (campionesse)
 Katarina Basternaková /  Stanislava Hrozenská (semifinali)
 Eléni Daniilídou /  Virginie Razzano (semifinali)
 Ansley Cargill /  Laura Granville (quarti di finale, ritiro)

 Laura Bao /  Hannah Collin (primo turno) 
 Eva Birnerová /  Aniela Mojzis (quarti di finale) 
 Lenka Dlhopolcová /  Ľubomíra Kurhajcová (secondo turno) 
 Michelle Gerards /  Natalie Grandin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

US Open 1999

en:1999 US Open (tennis)